Панчо Атанасов Михайлов е български писател.

Биография 
Панчо Михайлов е роден през 1896 година в Щип, тогава в Османската империя. Баща му Атанас Михайлов е деец на ВМОРО, брат на полковник Спиридон Михайлов и на Михаил Гаврилов, бащата на Иван Михайлов. Остава от малък сирак. Основно, прогимназиално и гимназиално образование завършва в София. Работи като чирак при бръснар, като общ работник и работник в склад за дърва. Учи право в Софийския университет няколко семестъра, а после посещава лекции в Свободния университет (сега УНСС). Работи като миньор в Перник и участва в местния театър (1919). По-късно е суфльор в пътуваща театрална трупа. През 1921 година Михайлов работи в Дирекцията на държавните дългове. След превземането на Кюстендил през декември 1922 г. от чети на ВМРО, ръководени от едноименника му, войводата Панчо Михайлов, той е арестуван по погрешка от полицейските власти в София.

Сътрудничи на списанията „Ново време“, „Пламък“, „Наковалня“, „Хиперион“, на вестниците „Маска“, „Вестник за жената“, „Изгрев“ и други. Автор е на белетристичните сборници с разкази, повести и новели „Празника на параклиса“ (1922), „Български новели“ – премирана от съюза на писателите за 1925 г. (2 кн. 1925-1933), „Изповед“ (1926), „Малки разкази“ (1927), „Колко струва животът“ (1938), „Под земята“ (1957), „Птици в кафез“ (1962), „Повести и разкази“ (1963), „Под земята“ (1924), „Нейният път“ (1933), „Прелом“ (1939), „Бедно сърце“ (1945), „Малката партизанка“ (1957). Написва романа „Орел в клетка“ (1947).

Външни препратки 
 Малки разкази: 1. Братя 2. Сън 3. Бугарите, „Български запад“, година I, брой 3, Пирот, 11 април 1942 година

Родословие

Бележки 

Български писатели от Македония
Възпитаници на УНСС
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Щип
Починали в София
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив